Tato stránka je seznam zemí podle ekologické stopy. Tabulka vychází z údajů za rok 2007 organizace Global Footprint Network publikované v roce 2010. Údaje jsou uvedeny v globálních hektarech na osobu. Světové průměrná ekologická stopa v roce 2007 činila 2,7 globálních hektarů na osobu (18,0 miliard celkem). Díky světově průměrné biokapacitě 1,8 globálních hektarů na osobu (12 miliard celkem), vychází ekologický schodek 0,9 globálních hektarů na osobu (6 miliard celkem). Pokud země nemá dostatek ekologických zdrojů na svém vlastním území, pak jde o lokální ekologický deficit a země se nazývá ekologicky dlužná. V opačném případě má ekologický přebytek a nazývá se ekologicky věřitelská.

Pozn, tento seznam nezahrnuje všechny země, obsahuje 153 z 192 zemí světa.

Související články 
 Udržitelný rozvoj
 Seznam států světa podle narovnaného indexu lidského rozvoje
 Seznam zemí podle emisí oxidu uhličitého na obyvatele

Reference 

 

Ekologická stopa
Udržitelnost